Фахрудин Фахро Коњхоџић (Сарајево, 13. јануар 1931 — Загреб, 26. мај 1984) је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1954. || Стојан Мутикаша || Јегуља (као Фахрудин Коњхоџић)
|-
| 1958. || Једини излаз || Томо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1961. || Мартин у облацима || Хрвоје
|-
| 1961. || Царево ново рухо || Писар
|-
| 1961. || Велика турнеја || Курир (као Ф. Коњхоџић)
|-
| 1962. || Шеки снима, пази се || Редитељ
|-
| 1962. || Степа  ||  Константин	
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Брига (као Ф. Коњхоџић)
|-
| 1962. || Свечаност (ТВ) || Први чиновник
|-
| 1963. || На лицу мјеста (серија) || /
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Вођа погребног оркестра
|-
| 1966. || Правда (кратки) || /
|-
| 1967. || Илузија || Кларинетист у оркестру
|-
| 1967. || Ђавољи реп (ТВ) || /
|-
| 1969. || Догађај || Скелар
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка || Јоко, мјесна луда
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Станица тел (ТВ) || /
|-
| 1970. || Иду дани || Глумац
|-
| 1970. || Лисице || Ћазим
|-
| 1972. || Мандрин (серија) || Галурин
|-
| 1972. || Мајстор и Маргарита || /
|-
| 1973. || -{Haus am Meer }- (ТВ)|| Гуидо
|-
| 1973. || -{Die blutigen Geier von Alaska}- || /
|-
| 1974. || Човик и по (серија) || Скргаљица „Рецитатор”
|-
| 1974. || У регистратури (серија) || Сељак с корпом
|-
| 1974. || Поленов прах || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Мародер (пљачкаш погинулих војника)
|-
| 1976. || Избавитељ || Виолинист
|-
| 1976. || Гости и радници (ТВ) || /
|-
| 1977. || Суданија (ТВ) || /
|-
| 1978. || Окупација у 26 слика || Рудлави Талијан с брадицом
|-
| 1979. || -{Meetings with Remarkable Men}- || Соловиев
|-
| 1979. || Анно домини 1573 (серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1981. || Живот пише романе али нема ко да их чита (кратки) || /
|-
| 1981. || Газија || Коцкар
|-
| 1982. || Маратонци трче почасни круг || Господин Рајковић
|-
| 1982. || Непокорени град (серија) || Просјак
|-
| 1984. || -{Memed My Hawk}- || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Умрли 1984.
Југословенски глумци
Глумци из Сарајева